Little Compton puede referirse a:

 Little Compton (Misuri), Estados Unidos
 Little Compton (Rhode Island), Estados Unidos
 Little Compton (Warwickshire), Inglaterra